Lenti – elementi ottici che hanno la proprietà di concentrare o di far divergere i raggi di luce

Arte
 Lenti di Visby – collezione di manufatti 
 Madonna Lenti – dipinto di Carlo Crivelli

Geografia
 Lenti – città dell'Ungheria nella provincia di Zala
 Distretto di Lenti – distretto dell'Ungheria, situato nella provincia di Zala

Persone
 Cesare Lenti (fl. XX secolo) – dirigente sportivo e arbitro di calcio italiano
 Ida Brunelli Lenti (1920-2008) – giusta tra le nazioni italiana
 Libero Lenti (1906-1993) – banchiere, economista e accademico italiano
 Luciano Lenti (1924-2007) – politico e partigiano italiano
 Maria Lenti (1941) – poetessa e politica italiana
 Marina Lenti (...) – saggista italiana
 Michele Lenti (1743-1831) – pittore italiano

Altro
 Banda Lenti – brigata partigiana

Pagine correlate
Lente